In 1940/41 werd het achtste Leipzigs voetbalkampioenschap gespeeld. portfreunde Markranstädt werd kampioen maar kon niet promoveren naar de Gauliga Sachsen.

Bezirksklasse

Kreisklasse

Groep 1
Eindstand is niet meer bekend, enkel dat SV Viktoria 03 Leipzig kampioen werd.

Groep 2

Groep 3
Eindstand niet meer bekend, waarschijnlijk werd MSV Borna kampioen omdat die het volgende seizoen wel in de Bezirksklasse speelde.

Externe links
 Leipziger Fussballverband

Leipzigs voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1940/41